KCO ou Kco est un sigle qui peut désigner :
 coefficient d'adsorption sur le carbone organique, une valeur exprimant la facilité avec laquelle un élément (éventuellement toxique ou radioactif) se fixe dans le sol, les sédiments ou l'eau ;
 , un orchestre de chambre professionnel basé au Royaume-Uni. 

KCO est aussi une abréviation qui peut désigner :
 KCO (où KCO est l'abréviation de Keiko), le nom de scène de la chanteuse japonaise Keiko Yamada.